Jardim Botânico – città satellite e regione amministrativa del Distretto Federale brasiliano
 Jardim Botânico – quartiere della città di Rio de Janeiro in Brasile
 Jardim Botânico – quartiere della città di Porto Alegre in Brasile
 Jardim Botânico – quartiere della città di Curitiba in Brasile